Esistono due comuni francesi con questo nome:

Marcenat – Allier
Marcenat – Cantal